Trystram est un nom pouvant faire référence à :

Patronymes 
 Florence Trystram (1944-), historienne et auteure française.
 Jean-Baptiste Trystram (1821-1906), homme politique français.
 Jean-Baptiste Trystram (1845-1927), homme politique français, fils du précédent.
 Martin Trystram (1982-), auteur de bande dessinée.
 Antoine Trystram, maire de Semblançay (Indre-et-Loire).

Autres 
 Le pont Trystram à Dunkerque